PE (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
 Peru (ISO-landcode: PE)
 Polyetheen, een kunststof
 Aarding, Protective Earth
 PE, permanente educatie
 Professional Engineer, een in de US gehanteerde kwalificatie voor engineers die hiermee bepaalde bevoegdheden hebben.
 Peqin (district), een district in de Albanese prefectuur Elbasan (kentekencode PE)
 Portable Executable, uitvoerbare bestanden in Windows

Pe of pe kan verwijzen naar:
 Nechen en Pe, twee Egytische goden die staan voor de eenheid in het begin der tijden